Ilmari Salminen (1902-1986) – mezzofondista finlandese, campione olimpico
 Juha Salminen (1976) – pilota motociclistico finlandese
 Marko Salminen (1978) – copilota di rally finlandese
 Martti Salminen (1915-1970) – cestista finlandese
 Matti Salminen (1945) – basso finlandese
 Max Salminen (1988) – velista svedese
 Olavi Salminen (1920-1999) – pentatleta finlandese
 Pekka Salminen (1981) – ex saltatore con gli sci finlandese
 Sakari Salminen (1988) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Veikko Salminen (1945) – ex pentatleta finlandese